Кубок Австрії з футболу 2014–2015 — 80-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Втретє в історії титул здобув Ред Булл.

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 липня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 липня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 липня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 липня 2014

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 вересня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 вересня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 вересня 2014

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 жовтня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 жовтня 2014

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 квітня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 квітня 2015

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 квітня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 квітня 2015

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Австрії на soccerway 

2014—2015
Австрія
Австрія
2014 в австрійському спорті
2015 в австрійському спорті